Вячесла́в Ива́нович Ле́бедев (род. 1 апреля 1950) — российский учёный-апиолог, специалист по пчеловодству. Доктор сельскохозяйственных наук, кандидат биологических наук, профессор (1996). В 2011—2015 гг. директор НИИ пчеловодства, затем его научный руководитель — ныне как Федерального научного центра пчеловодства. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2000) и премии Правительства РФ в области образования (2003).

Биография 
Окончил Рязанский государственный педагогический институт (1972).
На следующий год поступил в очную аспирантуру НИИ пчеловодства. В 1979 г. получил ученую степень кандидата биологических наук. В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук «Теоретические и практические аспекты технологии производства продуктов пчеловодства» (МСХА им. К. А. Тимирязева).

С 2015 года научный руководитель Федерального научного центра пчеловодства (прежде НИИ пчеловодства), также руководит его отделом технологии производства продуктов пчеловодства, директор НИИ пчеловодства в 2011—2015 гг. (переведен с последней должности в связи с достижением предельного возраста для руководителей научных организаций в 65 лет). До того с 1998 года заместитель директора по научной работе, и ранее работал там же, в частности заведующим отделом. С 1995 года профессор кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных животных Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева.
Под руководством В. И. Лебедева защищено 12 кандидатских и 1 докторская диссертации, он является членом двух диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций — при РГАТУ и Всероссийском НИИ коневодства. Входит в редколлегию журнала «Пчеловодство».

С образованием Союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны «Пчеловодство» (Союз «Пчеловодство») в 2014 году стал председателем его попечительского Совета.
Ученый секретарь российского Межведомственного координационного совета по апитерапии с его образования в 1997 году.
Член правления Рязанского общества апитерапевтов.
Является действительным членом Российской Народной академии наук, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств.

В 2000 г. в составе группы соискателей В. И. Лебедеву присуждена Государственная премия за работу «Создание научных основ и технологий массового производства биологически активных, экологически чистых продуктов пчеловодства». В 2001 г. постановлением Президиума РАН ему присуждена Государственная научная стипендия в области общей биологии и биологических проблем сельского хозяйства по специальности «Зоотехния».
В 2003 г. вместе с Н. И. Кривцовым удостоен премии Правительства РФ в области образования за создание учебника для общеобразовательных учреждений высшего профессионального образования «Пчеловодство».

Почетный работник агропромышленного комплекса Рязанской области (2010).
Почетный пчеловод Югославии. Почётный доктор Гродненского государственного аграрного университета (2013).
Награжден медалями «Лауреат ВВЦ», «1000-летие Казани», «70 лет Рязанской области».
Неоднократно награждался Почетными грамотами Россельхозакадемии и др. организаций.
Одна из его публикаций удостоена золотой медали XIII Международного конгресса Апиславии.

Опубликовал 450 научных работ, в их числе 58 книг, брошюр и учебников, также за рубежом, — по биологии, разведению пчел, технологиям производства продуктов пчеловодства.

Библиография 
 Кривцов Н. И., Лебедев В. И. Получение и использование продуктов пчеловодства. — М.: Нива России, 1993. — 284 с. ISBN 5-260-00761-1
 Корма и оптимизация кормления пчелиных семей в течение года / В. И. Лебедев, Н. Г. Билаш; Науч.-исслед. ин-т пчеловодства. Рыбное : НИИП, 1994.
 Содержание пчелиных семей с основами селекции: Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений по спец. «Пчеловодство» / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. — М.: Колос, 1995. — 400 с.
 Кривцов Н. И., Лебедев В. И. Продукты пчеловодства : 2-е изд., стереотип М.: ННива России; Евразийский регион, 1995. 252 с. — (Б-чка для всех). — ISBN 5-260-00786-7
 Календарь пчеловода / Г. Д. Билаш, Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. М. : Нива России : Компания «Евраз. регион», 1998.
 Календарь пчеловода : Повышение продуктивности пасеки. Получение меда, воска, маточ. молочка, яда и перги. Борьба с болезнями пчел / Г. Д. Билаш, Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. М. : Нива России : Тетра-К, 1999.
 Технология содержания пчелиных семей / Соавт.: В. И. Лебедев и др.; МСХ и продовольствия РФ, Ассоц. крестьян. (фермер.) хоз-в и с.-х. кооперативов России. — М.: Информагротех, 1999. — 104 с.
 Содержание пчелиных семей с основами селекции : учебник для студентов средних специальных учебных заведений по специальности «Пчеловодство» / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. — Москва : Колос, 1999. — 400 с. — (Учебники и учебные пособия для студентов техникумов). — ISBN 5-10-003121-2
 Сокольский С. С., Кривцов Н. И., Лебедев В. И. Научно обоснованная технология производства продуктов пчеловодства. — Краснодар: «Агропромполиграфист», 2000. — 178 с.
 Пчеловодство: Учеб. для студентов вузов по спец. 310700 «Зоотехния» и 310200 «Агрономия» / Соавт.: Н. И. Кривцов, Г. М. Туников. — М.: Колос, 1999. — 399 с. — ISBN 5-10-003386-X — удостоен премии Правительства РФ в области образования в 2003 г. и переизданный в 2007 г.
 Р. Б. Козин, Н. В. Иренкова, В. И. Лебедев. Учебное пособие для высших учебных заведений «Практикум по пчеловодству» (СПб: Изд. Лань, 2005. — 224 с.).
 Н. И. Кривцов, А. П. Савин, А. М. Ишемгулов. Справочник медоносных растений центральных регионов России и Южного Урала (Рыбное: ГНУ НИИП Россельхозакадемии, 2005. — 176 с.).
 Пчела и человек / Г. М. Туников, Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. — Москва : КолосС, 2006. — 181 с. (Книга.) ISBN 5-9532-0436-1
 А. Н. Бурмистров, Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев, О. К. Чупахина. «Энциклопедия пчеловодства» (М.: ТИД Континент-Пресс, 2006. — 480 с.).
 Разведение и содержание пчелиных семей с основами селекции: учебник для студентов средних специальных учебных заведений по специальности 3105 «Пчеловодство» / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : КолосС, 2006. — 368 с. — (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учебных заведений). — ISBN 5-9532-0388-8
 Пчеловодство: учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 310700 «Зоотехния» и 310200 «Агрономия» / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев, Г. М. Туников. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Колос, 2007. — 511 с. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). — ISBN 978-5-10-003945-7
 Биология медоносной пчелы : учеб. пособ. / Р. Б. Козин, В. И. Лебедев, Н. В. Иренкова. — СПб. : Лань, 2007. — 320 с.
 Крылов В. Н. и др. Теория и средства апитерапии / Крылов В. Н., Агафонов А. В., Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Бурмистрова Л. А., Ошевенский Л. В., Сокольский С. С. М: ГНУ НИИП Россельхозакадемия, 2007. 296 с.
 Животные в нашем хозяйстве : [учебное пособие для вузов] / Г. М. Туников, Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. Рязань : Московская полиграфия, 2009.
 Лечимся медом : практические советы / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев, О. К. Чупахина, В. И. Чупахин. Москва : Вереск, 2009.
 Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Чупахина О. К., Чупахин В. И. Целебные свойства продуктов пчеловодства. — М., 2010. — 93 с.
 Кривцов Н. И., Козин Р. Б., Лебедев В. И., Масленникова В. И. Пчеловодство: учебник. — СПб.: Издательство «Лань»; М., 2010. — 448 с. ISBN 978-5-8114-1041-5

Примечания

Ссылки 
 На сайте НИИ пчеловодства

Апиологи
Персоналии:Апитерапия
Авторы учебников по биологии
Кандидаты биологических наук
Доктора сельскохозяйственных наук
Выпускники Рязанского государственного университета
Сотрудники НИИ пчеловодства
Преподаватели Рязанского агротехнологического университета
Рязанское общество апитерапевтов
Почётные доктора